Гульченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гульченко, Александр Никитович (1924—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гульченко, Моисей Николаевич (род. 1941) — художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России.